Frederick August Wenderoth, pintor alemany
 Georg Wilhelm Franz Wenderoth, botànic alemany
 Georg Wenderoth, jugador de rugbi
 Joe Wenderoth, poeta estatunidenc
 Oscar Wenderoth, arquitecte estatunidenc